Сентла () — муниципалитет в Мексике, в штате Табаско, с административным центром в городе Фронтера. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Centla происходит от слов языка науатль: Cin-tla, что можно перевести как: кукурузное поле.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 10,9 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Висенте-Герреро находится на высоте 17 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на востоке с Хонутой, на юге с Макуспаной и Сентро, на западе с Накахукой, Хальпа-де-Мендесом и Параисо, также граничит на востоке с другим штатом Мексики — Кампече, а на севере омывается водами Мексиканского залива.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 200 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 45,3 %;
 промышленность и строительство — 13,3 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 39,1 %;
 безработные — 2,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,7 %;
 водоснабжение: 26,2 %;
 водоотведение: 94,3 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско